Третьяченко Георгій Миколайович (1926 — 1997) — вчений у галузі міцності матеріалів, доктор технічних наук, професор, Лауреат Державної премії УРСР в галузі науки і техніки і Державної премії СРСР.
 Третьяченко Арефа Еммануїлович (1867—1937) — делегат Державної думи 2-го і 3-го скликань від Бессарабської губернії.